„Thetis” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez szereg okrętów różnych państw:
 „Thetis” – francuski okręt pancerny typu Alma z lat 60. XIX wieku
 „Thetis” (SMS „Thetis”) – niemiecki krążownik lekki (krążownik pancernopokładowy) typu Gazelle z początku XX wieku
 „Thetis” (V40) – szwedzki torpedowiec typu Plejad z początku XX wieku
 „Thetis” – duński okręt podwodny typu Havmanden z początku XX wieku
 „Thetis” – grecki torpedowiec typu Aigli z początku XX wieku
 „Thetis” – niemiecka pływająca bateria obrony przeciwlotniczej z okresu II wojny światowej, ex-norweski pancernik obrony wybrzeża typu Tordenskjold „Harald Haarfagre”
 „Thetis” (P6052) – zachodnioniemiecka korweta typu Thetis z lat 60. XX wieku, od 1993 roku grecka „Niki”
 „Thetis” (F357) – duńska fregata (oceaniczny okręt patrolowy) typu Thetis z końca XX wieku

Zobacz też 
 HMS „Thetis” – nazwa brytyjskich okrętów
 USS „Thetis” – nazwa amerykańskich okrętów
 „Thétis” – francuski okręt podwodny typu Circé z okresu międzywojennego

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów
Nazwy francuskich okrętów
Nazwy greckich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich
Nazwy szwedzkich okrętów